Grup Progressista d'Åland (del seu nom en suec Ålands FramstegsGrupp), partit polític de les illes Åland
 Tercera Búlgara V AFG (de l'acrònim en búlgar Аматьорски Футболни Групи, transliterat Amatyorski Futbolni Grupi), tercera competició de futbol de Bulgària
 AFG Arena (de l'acrònim en alemany Arbonia-Forster-Gruppe), estadi poliesportiu de Sankt Gallen, a Suïssa
 AFG també és el codi ISO 3166-1 de l'Afganistan, estat de l'Àsia Central
 AFG també és el codi del COI de l'Afganistan
 AFG també és el codi de la FIFA de l'Afganistan
 Afg també és l'abreviatura de l'afghanita, mineral de la classe dels silicats